LV steht als deutsche Abkürzung für:
 Lagerverwaltung
 Landesverband
 Landesverfassung
 Landesvermessungsamt
 Landesvertretung
 Lebensversicherung
 Lehrveranstaltung an einer Universität
 Leistungsverzeichnis
 Linker Verteidiger (Fußball)
 Lichtverschmutzung
 linker Ventrikel, siehe Herz#Räume und Gefäße des Herzens
 Lippeverband
 Lösungsvorschlag
 Luftverkehr
 Luftverteidigung, Teilbezeichnung der Luftstreitkräfte der Nationalen Volksarmee (LSK/LV)
 LV-St.Gallen (ursprünglich Landverband), ein Schweizer Handelsunternehmen
 Verfassung des Fürstentums Liechtenstein

als ausländische Abkürzung für:
 L. V. als alternativer Künstlername des R&B-Sängers und Rappers Larry Sanders
 Louis Vuitton
 Low Voltage (englisch für „niedrige Spannung“), beispielsweise in LV-Prozessor

als Kfz-Kennzeichen für:
 Lettland (international)
 in Großbritannien: Sidcup, eine Gegend Londons
 in Moldau: Rajon Leova
 in Norwegen: Larvik in der Provinz Vestfold
 in der Slowakei: Okres Levice

als Code für:
 Albanian Airlines nach dem IATA-Code
 Argentinien als Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge, siehe Luftfahrzeugkennzeichen#Liste der Staatszugehörigkeitszeichen
 den Gazastreifen nach dem ICAO-Code, siehe ICAO-Flugplatzcode#Aufbau des ICAO-Codes: Erster Teil
 Lettland als Ländercode nach ISO 3166

Lv steht für:
 Livermorium, das 116. Element im Periodensystem

lv steht für:
 Lettische Sprache, Sprachcode nach ISO 639-1
 .lv, die Top-Level-Domain von Lettland

LV